Командующий Тихоокеанским флотом США () — офицерская должность в Военно-морских силах США. Осуществляет командование Тихоокеанским флотом. Действующим командующим Тихоокеанским флотом с 5 мая 2021 года является .

Командующие Тихоокеанским флотом США

Примечания

Ссылки 
 

Военно-морские силы США